Sincola (band), een Amerikaanse indierockband
 Sincola (geslacht), een geslacht van weekdieren